Takuma Nishimura (Nagoya, 22 de outubro de 1996) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Takuma Nishimura começou a carreira no Vegalta Sendai. 

Naturais de Nagoia
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do Portimonense Sporting Clube